En Pologne, Słowiki peut désigner :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Słowiki, un village du powiat de Kalisz ;
 Słowiki, un village du powiat de Konin.